

Geografia 
 Pau – comune della Francia
 Arrondissement di Pau – suddivisione amministrativa francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Pau – comune italiano
 Pau – comune spagnolo

Sigle 
 Partido Acción Unitaria – partito politico cubano
 Polska Akademia Umiejętności – accademia delle scienze polacca
 Procreazione artificiale umana – fecondazione artificiale
 Provvedimento Autorizzativo Unico – autorizzazione amministrativa 
 Punjab Agricultural University – università indiana
Pan American Union – organizzazione precedente dell'OSa
PAU – prodotto agrario utile

Codici 
 PAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pauk (Birmania)
 pau – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua palauana

Biografie 
 Annico Pau – politico italiano
 Enrico Pau – regista italiano
 Peter Pau – direttore della fotografia cinese

Altro 
 Pau – nome proprio maschile catalano corrispondente all'italiano Paolo
 Pau – cratere meteoritico di Marte